Ременюк Андрій Олегович (1983—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ременюк Андрій Сергійович (* 1999) — український футболіст, фланговий півзахисник харківського «Металіста 1925». Колишній гравець юнацьких збірних України.
 Ременюк Олексій Іванович (1956—2022) — народний депутат України 3-4 скликань.
 Ременюк Сергій Сергійович (1985—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ременюк Юстина Іванівна (? — ?) — українська вишивальниця XIX століття.